Augustus bezeichnet:
 den Ehrentitel und Eigennamen des ersten römischen Kaisers, siehe Augustus
 den davon abgeleiteten Titel seiner Nachfolger, siehe Augustus (Titel)
 den nach dem Kaiser benannten Monat August, sowie im altrömischen Kalender Augustus (Römischer Monat)
 einen männlichen Vornamen und Familiennamen, siehe Augustus (Name)
 ein italienisches Passagierschiff, siehe Augustus (Schiff, 1926)
 ein italienisches Linienschiff, siehe Augustus (Schiff, 1952)
 einen Roman von John Williams, siehe Augustus (Roman)
 ein Brettspiel (2013) des Hurrican Verlags von Paolo Mori, siehe Augustus (Spiel) 

Siehe auch:

 Augustinus
 Augustusweg
 Fort Augustus